Комитаты, комитатенсы (, мн. число Comitatenses, производное от  "свита", группа") — в I-II веках под comitatus понималась свита римских императоров, состоящая из его друзей и советников. К IV веку под "комитатом" всё также понимается императорская свита, а термином comitatenses обозначаются исключительно пехотные контингенты императорской гвардии (не путать с преторианской гвардией).

Комитаты и комитатенсы 
Comitatenses были созданы из пехотных легионных отрядов приблизительно в период правления Константина I (306—337 гг.). Термины comitatus и comitatenses не являются синонимами, хотя и созвучны, обозначают в поздней римской военной системе две принципиально разные структуры.

Не существует каких либо свидетельств того, что при императоре Диоклетиане римская армия была разделена на полевую и пограничную. До начала IV века термином comitatus обозначалось привилегированное окружение императора. Так, в I—II вв. comitatus principis представлял собой ближайшее окружение принцепса, которое образовывали его друзья и советники (comites Augusti). На данный момент в военной исторической науке пересматривается смысл строгого разделения поздней римской армии на действующую (комитат) и так называемую гарнизонную (лимитан). Comitatenses впервые упоминается как особый контингент легионеров в указе Константина от 325 г. В этом же документе обозначено три категории военнослужащих: 1) comitatenses, 2) ripenses, 3) alares и cohortales. Другим наиболее достоверным источником о военных структурах IV века является Аммиан Марцеллин, делящий римскую армию на две категории: тех, кто «следует за комитатом»", и на тех, кто «следует за знаменами». Данное указание историка позволяет понять, кем являлись комитатенсы в его время. Комитатенсы следуют за комитатом, при этом неясно, имеется ли в виду двор императора или комитат, как целое военное подразделение. Ещё одно важное замечание Аммиана носит принципиальный характер и позволяет судить о том, что же представлял собой комитат. После победы в битве при Аргентарии римские войска переправились через Рейн и приняли бой с германцами в труднопроходимой местности. Аммиан сообщаяет, что в этом сражении пало много римских солдат, в то время как доспехи солдат императорского комитата, «блиставшие золотом и разноцветными красками», погнулись под ударами метательных снарядов противника. Такое противопоставление комитатенсов солдатам остальной армии позволяет сделать недвусмысленный вывод. Комитат никак не является обозначением всей действующей армии как таковой. Comitatenses — это императорские гвардейцы (то есть сами воины-гвардейцы), следующие за comitatus- свитой императора в широком смысле этого слова, в более узком, comitatus — это императорская гвардия как таковая.

Со временем, когда императоры перестали лично участвовать в военных походах и всё чаще поручали руководство кампаниями своим военачальникам, комитатансы практически исчезли из действующей армий и всё чаще вместо них использовалась другая полевая гвардия (палатины), не привязанная исключительно к личности правителя. Уже к началу V века термин «комитатенсы» стал почётным титулом, которым награждались отличившиеся легионные подразделения, не относящиеся к гвардии. Такое понимание комитатенсов сохранится вплоть до падения Западной Римской империи.

В мирное время эти войска были рассредоточены на всей протяженности границы. Не указывая точных мест их нахождения, как в случае с гарнизонами лимитанов, Notitia Dignitatum представляет нам общую идею их размещения в конце IV или начале V в. Они занимали города, укрепления которых, возведенные в период первых варварских нашествий, превращали те в крепости. Несколько наиболее важных пунктов было расположено вблизи границы и придавало её обороне ту глубину, которую лимитаны и рипарианы не могли обеспечить собственными силами. Префекты претория, ответственные за сбор анноны, снабжали продовольствием комитат и прочую армию согласно предписаниям, которые достаточно подробно излагает Кодекс Феодосия.

Составной частью «мобильной армии» принято считать milites palatini (дворцовые войска). Самое раннее упоминание в Кодексе Феодосия об этой категории солдат относится к 365 г., однако большинство исследователей считает, что palatini как наиболее привилегированная часть полевой армии, совершенно не связанная с функцией охраны дворца, появились значительно раньше. П. Саутерн и К. Р. Диксон находят, что одной мобильной армии, сосредоточенной непосредственно при императоре, было недостаточно для поддержания спокойствия на всех границах империи; поэтому в наиболее неспокойных диоцезах (Галлия, Иллирик, Фракия, Восток) были созданы так называемые региональные полевые армии, подчинявшиеся командующим в звании magister equitum или comes rei militaris. При этом из единой полевой армии были выделены лучшие отборные отряды, которые образовали «центральную полевую армию», находившуюся под непосредственным командованием самого императора. В дальнейшем, чтобы отличить comitatenses императорской армии от comitatenses региональных армий, первым был присвоен титул palatini. По мнению В. И. Холмогорова, такое разделение могло произойти при Константине или даже Диоклетиане.

Список подразделений комитатов 
Согласно Notitia Dignitatum, комитатами являлись следующие подразделения:

Под руководством Magister Peditum
 Undecimani;
 Secundani Italiciani (Legio II Italica, Africa);
 Tertiani Italica (Legio III Italica, Illyricum);
 Tertia Herculea, Illyricum;
 Legio II Britanica, Gallias;
 Legio III Iulia Alpina, Italia;
 Legio I Flavia Pacis, Africa;
 Legio II Flavia Virtutis, Africa;
 Legio III Flavia Salutis, Africa;
 Legio II Flavia Constantia, Africa Tingitania;
 Tertioaugustani (Legio III Augusta);

Под руководством Magister Militum per Orientem
 Quinta Macedonica (Legio V Macedonica);
 Septima Gemina (Legio VII Gemina);
 Decima Gemina (Legio X Gemina);
 Legio I Flavia Constantia;
 Legio II Flavia Constantia Thebaeorum;
 Secunda Felix Valentis Thebaeorum;
 Prima Flavia Theodosiana;

Под руководством Magister Militum per Thracias
 Legio I Maximiana Thebaeorum;
 Legio III Diocletiana Thebaeorum;
 Tertiodecimani (Legio XIII Gemina?);
 Quartodecimani (Legio XIV Gemina Martia Victrix?);
 Prima Flavia Gemina;
 Secunda Flavia Gemina.

Примечание

Полезные ссылки 
 Военная реформа Константина: Полевая армия (comitatenses) (Ван Берхем Д.)
 Римская Слава Античное военное искусство
 Р.Канья. Legio
 Флавий Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела

Источники
Аммиан Марцеллин, Римская история (Res Gestae), XXI,XXXI
Кодекс Феодосия и Новеллы императоров Валентиниана III, Майориана и Либия Севера о колонах, сельских рабах и вольноотпущенниках.(перевод А. Коптева сделан по изданию: Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmonlianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes. Ed. Th. Mommsen et P. Meyer. Berolini, 1905. Vol. I-II.)

Литература
Банников А. В.,Военные реформы Диоклетиана/Античное государство. Политические отношения и государственные формы в античном мире//Сборник научных статей. Под редакцией професора Э.Д. Фролова. Санкт-Петербург, 2002. ISBN 5-288-013125-8
Банников, А. В.,Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия) / А. В. Банников. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011. — 264 с., ил. — (Historia Militaris). ISBN 978-5-8465-1105-7
Бейкер Джордж, Константин Великий. Первый христианский император / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. — 351 
Мехамадиев Е.А., Военная организация поздней Римской империи в 253–353 гг.: эпоха Константина I Великого и его династии (306–353), — СПб: Петербургское Востоковедение, 2019.— 424 с.
Холмогоров В.И. Римская стратегия в IV в. н. э. у Аммиана Марцеллина //ВДИ, № 3, 1939. C.87-97; Он же. Полевая армия (Comitatenses) Римской империи IV в. н. э. // УЗЛГУ, сер. ист. наук. Вып. 12. № 86.С. 81-100.
Southern, Pat. The Roman Empire from Severus to Constantine. — Routledge, 2001.

См. также 

 Римский легион
 Поздняя римская армия
 Список римских легионов
 Ауксилия палатина
 Лимитан

История вооружений

Воинские формирования
Вооружённые силы Древнего Рима